Minnesota állam az USA-ban található és összesen 87 megyét foglal magában.

A megyék listája

Források

További információk 
 

Közigazgatási listák
Minnesota megyéi